Владимир Келлер:
 Келлер, Владимир Борисович — см. Александров, Владимир Борисович
 Келлер, Владимир Иванович — граф, ротмистр, позднее советский «военспец».